Константи́н Никола́евич Кали́нин:
 Калинин, Константин Николаевич (1910—1998) — старшина РККА, Герой Советского Союза.
 Калинин, Константин Николаевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 18 июля 1916 (посмертно).